

Населені пункти та їхні частини
 Ринек — село в гміні Вонсево Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ринек — село в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ринек — частина міста Соколів-Малопольський в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Ринек — частина міста Єдличі в Кросненському повіті Підкарпатського воєводства
 Ринек — частина міста Мелець у Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Ринек — частина міста Казімежа-Велька в Казімерському повіті Свентокшиського воєводства
 Ринек — частина села Славатиче в гміні Славатиче Більського повіту Люблінського воєводства
 Ринек — частина села Речица (Жечиця) в гміні Ульгувек Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Ринек — частина села Ганна в гміні Ганна Володавського повіту Люблінського воєводства
 Ринек — частина села Рахане в гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Ринек — частина села Сутійськ (Сонсядка) в гміні Сулув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ринек — частина села Ломази в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Ринек — частина села Піщаць у гміні Піщаць Більського повіту Люблінського воєводства
 Ринек — частина села Россош у гміні Россош Більського повіту Люблінського воєводства
 Ринек — частина села Туровець у гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ринек — частина села Кшчонув у гміні Кшчонув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ринек — частина села Воля-Щуцинська в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Бжезувка в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Ядовнікі-Мокре (Ядовники-Мокре) в гміні Ветшиховіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Клікушова в гміні Новий Тарг Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Камениця в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Воля-Менджеховська в гміні Менджехув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Лапанув у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Лоньова в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Скшидльна в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Менджехув у гміні Менджехув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Добра в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Ленкавиця в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Самоциці в гміні Болеслав Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Паменциці в гміні Палечниця Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Камйонка-Велика в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Седлішовиці в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Луковиця в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Плесьна в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ринек — частина села Каменьчик у гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Ринек — частина села Казанув у гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Ринек — частина села Пшибишев у гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Ринек — частина села Корчина в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ринек — частина села Старе Місто (Старе Място) в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Ринек — частина села Хваловиці в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ринек — частина села Сосниця (Сосьниця) в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ринек — частина села Засув у гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ринек — частина села Жарувка в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ринек — частина села Радомишль-над-Сяном у гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ринек — частина села Чарна в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ринек — частина села Баранув у гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ринек — частина села Цудзиновиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ринек — частина села Кужелюв у гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки